Новак Ђоковић је освојио титулу. У финалу је савладао Ришара Гаскеа са 7–6, 0–6, 6–1.

Носиоци 

  Николај Давиденко (прво коло) 
  Томи Робредо (полуфинале) 
  Новак Ђоковић (победник)
  Фернандо Гонзалез ''(прво коло) 

<li>  Ришар Гаске (финале) 
<li>  Дмитриј Турсунов (друго коло) 
<li>  Агустин Каљери (четвртфинале)
<li>  Гаел Монфис (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Четвртфинале
|RD4=Полуфинале

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Н. Давиденко
|RD1-score01-1=5
|RD1-score01-2=1
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= О. Патијенс
|RD1-score02-1=7
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Т. Габашвили
|RD1-score03-1=1
|RD1-score03-2=7
|RD1-score03-3=4
|RD1-seed04=
|RD1-team04={{nowrap| В. Спејдија}}
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=5
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Ф. Жил
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Р. Р. Хидалго
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=3

|RD1-seed07=
|RD1-team07= М. Мирни
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=5
|RD1-team08= Р. Гаске
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=4
|RD1-team09= Ф. Гонзалез
|RD1-score09-1=2
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= П. А. Матје
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= И. Куњицин
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= П. Соуса
|RD1-score12-1=1
|RD1-score12-2=1
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Л. Орна
|RD1-score13-1=6<sup>5
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= С. Квери
|RD1-score14-1=7<sup>2
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Х. Монако
|RD1-score15-1=7
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=6
|RD1-seed16=8
|RD1-team16= Г. Монфис
|RD1-score16-1=5
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=2

|RD2-seed01=Q
|RD2-team01= О. Патијенс
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=4
|RD2-seed02=
|RD2-team02=

Доња половина

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 2007.